

Kunst en cultuur 
 Camp (cultuuruiting), een verzamelnaam voor cultuuruitingen die bewust gebruikmaken van kitscherige elementen
 Camp (2003), een film van Todd Graff
 Camp (2017), Amerikaanse film

Geografie 
 Camp (Falklandeilanden), al het Falklandse gebied, behalve de hoofdstad Port Stanley
 een oude naam voor Camperduin (bij Egmond, Noord-Holland)

Personen 
 Henri Camp (1821-1875), een Belgisch-Nederlands architect
 Wim van de Camp 1953), een Nederlands politicus
 Lyon Sprague de Camp (1907-2000), een Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijver

Overig 
 Formule van Camp, formule om de optimale bestelhoeveelheden of productieseries (batches) te berekenen
 Cyclisch adenosinemonofosfaat of cAMP, een belangrijk molecuul in veel biologische processen

Zie ook
Kamp (doorverwijspagina)
Van Camp (doorverwijspagina)